CET puede referirse a:

 CET, Hora central europea;
 CET, acrónimo del Campeonato de España de Turismos.
 CET, acrónimo del the Coventry Evening Telegraph
 CET, acrónimo inglés de los registros de Temperaturas de Inglaterra Central.